Георги Симеонов може да се отнася за:

 Георги Симеонов (революционер) – български революционер
 Георги Симеонов (режисьор) – български оперен режисьор
 Георги Симеонов (музикант) – български музикант (барабанист)
 Георги Симеонов (треньор) – бивш български футболист, треньор по (футбол) в ДЮШ на ФК Сливнишки герой (Сливница).